Biblia – inaczej: Pismo Święte, święta księga chrześcijan i żydów

Filmy 
 Biblia – film z 1966 roku, reż. John Huston
 Biblia – film z 1977 roku, reż. Marcel Carné
 Biblia – miniserial telewizyjny z 2013 roku, reż. Crispin Reece, Tony Mitchell, Christopher Spencer

Inne